Gilley (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Gilley (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté